Die Q School 2011/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2011/12. Es wurde vom 17. bis 22. Mai 2011 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

Modus 
Die 124 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2011/12 erhielt und somit im dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten musste.

 Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2010/11 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten, sind mit einem "" gekennzeichnet.

 Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder Wildcard), sind mit einem "" gekennzeichnet.

 Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2011/12 qualifiziert waren, sind mit einem "" gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Ergebnisse auf snooker.org
  (PDF-Datei; 312 kB)

2011 2
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in Sheffield